Miejscowości w USA:
 Blairstown – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Blairstown – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Blairstown – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Blairstown (ang. Blairstown Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren